Ясногі́рська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Ясногірська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Ясногірська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ясногірська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Ясногірська вулиця — вулиця в місті Яготин Київської області.

Вулиці